Fyrisån, rivier in Uppland (Zweden).
Fyrisvellir, moerassige vlakte bij Uppsala (Zweden).